Леонас Юозапайтис (; 28 ноября 1901, Вильнюс — 13 августа 1980, Каунас) — литовский футболист, полузащитник, легкоатлет, баскетболист. Выступал за сборную Литвы по футболу, участник Олимпиады-1924.

Биография 
Родился и провёл детство в Вильнюсе, где в 1920 году окончил гимназию имени Витаутаса Великого. Однако в том же году покинул Вильнюс, после того как город вошёл в состав Польши, и перебрался в Каунас. Окончил Каунасскую военную школу (1923) и впоследствии служил в литовской армии в офицерских званиях. После присоединения Литвы к СССР в 1940—1956 годах находился в ссылке в Сибири.

Был одним из пионеров спорта в Литве. Представлял клуб ЛФЛС (Каунас) в соревнованиях по футболу, лёгкой атлетике, баскетболу. Серебряный призёр первого чемпионата Литвы по лёгкой атлетике (1921) в беге на 1500 м. В 1922 году стал двукратным чемпионом страны — в беге на 5000 и 10000 м. Становился рекордсменом Литвы на трёх различных дистанциях — 1000 м (3:02,1 — 1922), 5000 м (18:30,0 — 1921), 10 000 м (42:01,5 — 1922).

В 1922 году принимал участие в первых в стране соревнованиях по баскетболу в составе команды ЛФЛС.

В футболе дважды становился чемпионом Литвы (1922, 1923). Принял участие в первом официальном матче сборной Литвы — 24 июня 1923 года против Эстонии (0:5). Принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-1924, вышел на поле в единственном матче своей сборной против Швейцарии (0:9). Всего в 1923—1924 годах сыграл 4 матча за сборную, все они были проиграны. Также занимался судейством футбольных матчей.

Награждён медалью ордена великого князя литовского Гядиминаса 3-й степени.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте sports-reference.com
 Профиль на сайте futbolinis.lt
 Литовская спортивная энциклопедия
 Lietuvos futbolo pionieriai

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Футбольные судьи Литвы
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Легкоатлеты Литвы
Баскетболисты Литвы